Фо́ррест () — прізвище англійського та шотландського походження.
Англійською стало топографічним іменем для тих, хто жив у Королівському лісі чи поблизу нього, або метонімічним професійним іменем охоронця чи працівника лісу. Походить від давньофранцузького forest (від , похідне від foris, що означає «зовні», ймовірно, мова йшла про ліси, що лежать за межами житла.). Це слово було введено норманами, воно означало «Королівський ліс». Варіанти включають Forest, De Forest, De Forrest, DeForest і DeForrest.

Відомі носії:
  (; 1849—1901) — австралійський мандрівник, мер Перта.
  (; 1971—2009) — американський боксер-професіонал, що виступав у 1-й середній ваговій категорії.
 Джеймс Форрест (;  1991) — шотландський футболіст.
 Джим Форрест (,  1944) — шотландський футболіст.
 Джиммі Форрест (; 1920—1980) — американський джазовий саксофоніст (тенор).
 Джон Форрест (; 1847—1918) — австралійський мандрівник і державний діяч.
 Джордж Форрест (; 1873—1932) — шотландський ботанік.
 Крейг Форрест (;  1967) — канадський футболіст, що грав на позиції воротаря.
  (; 1821—1877) — американський плантатор, генерал Армії Конфедеративних Штатів Америки часів громадянської війни.
 Стів Форрест:
  (; 1925—2013) — американський актор, лауреат премії «Золотий глобус» (1954).
 Стів Форрест (;  1986) — колишній барабанщик гурту «Placebo», вокаліст гурту «Planes».
 Фредерік Форрест (;  1936) — американський актор.

Див. також 
 Форрест (ім'я)
 Клан Форрестер

Примітки